Jordan Owens (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Le , il est échangé aux Red Wings de Détroit en retour de Kris Newbury.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || IceDogs de Mississauga || LHO ||66 ||11 ||14 ||25 ||45 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || IceDogs de Mississauga || LHO ||66 ||26 ||28 ||54 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || IceDogs de Mississauga || LHO ||60 ||32 ||42 ||74 ||51 ||5 ||1 ||2 ||3 ||6 
|-
|2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
|2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||41 ||7 ||7 ||14 ||44 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008|| Checkers de Charlotte || ECHL ||20 ||3 ||10 ||13 ||28 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2008-2009 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||67 ||12 ||25 ||37 ||66 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2009-2010 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||50 ||6 ||13 ||19 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||17 ||1 ||4 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Griffins de Grand Rapids || LAH || 60|| 6|| 14|| 20|| 101|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Whale du Connecticut|| LAH || 74|| 5|| 11|| 16|| 61|| 9|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2012-2013|| SønderjyskE Ishockey || AL-Bank ligaen || 31|| 13|| 18|| 31|| 39|| 16|| 6|| 3|| 9|| 37
|-
|2013-2014|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 18 || 7 || 11 || 18 || 10 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 26 || 1 || 5 || 6 || 30 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || SSI Vipiteno Broncos || Serie A || 40 || 28 || 32 || 60 || 40 || 5 || 3 || 0 || 3 || 14
|-
| 2015-2016 || Fischtown Pinguins || DEL2 || 45 || 15 || 22 || 37 || 44 || 7 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2016-2017 || Fischtown Pinguins || DEL || 52 || 10 || 17 || 27 || 32 || 6 || 2 || 1 || 3 || 4
|- 
| 2017-2018 || Fischtown Pinguins || DEL || 52 || 8 || 21 || 29 || 18 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2018-2019 || Sheffield Steelers || EIHL || 51 ||10 ||16 ||26 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Melbourne Mustangs || AIHL ||23 ||9 ||18 ||27 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Blast de Brantford || Allan Cup Hockey ||11 ||9 ||7 ||16 ||8 ||6 ||5 ||2 ||7 ||2

Notes et références 

Naissance en mai 1986
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des IceDogs de Mississauga
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la SSI Vipiteno Broncos
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur des Sheffield Steelers